Carlos Staiger (Eningen unter Achalm, 1907 – Porto Alegre, 1997) brazil-német üzletember. Az 1930-as években költözött Dél-Amerikába. Több fontos cégegyesület alapítója, könyvet is írt.

Jegyzetek

Források 
Egyik cége

1907-ben született személyek
1997-ben elhunyt személyek
Német emigránsok Brazíliába
Brazil üzletemberek